Chorda (lat. „Strang“, „Saite“) steht für:
 Chorda (Alge), eine Gattung der Laminariales
 Chorda dorsalis („Rückensaite“), das innere Achsenskelett der Chordatiere
 Chorda tympani („Paukensaite“), ein Ast des siebten Hirnnervs
 Chordae tendineae („Sehnenfäden“), Verbindungsstränge zwischen den Segelklappen des Herzens und den Papillarmuskeln

Chorda ist der Familienname von:
 André Chorda (1938–1998), französischer Fußballspieler
Mari Chordà (* 1942), spanische Malerin, Dichterin, Autorin und feministische Aktivistin

Siehe auch:
 Corda
 Korda